Calverton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Calverton (Buckinghamshire) in Engeland
Calverton (Nottinghamshire) in Engeland
Calverton (Maryland) in de VS
Calverton (New York) in de VS